Stanisław Michał Starowieyski (1815– 1895) – ziemianin, członek Rady Państwa, poseł na Sejm Krajowy Galicji
 Stanisław Jan Starowieyski (1866–1926) – poseł do Sejmu Krajowego Galicji, właściciel dóbr Bratkówka i Korabniki
 Stanisław Kostka Starowieyski (1895–1941) – uczestnik wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku, więzień obozu koncentracyjnego w Dachau, błogosławiony Kościoła katolickiego
 Stanisław Starowieyski (1922-1986) - duchowny, misjonarz w Brazylii i przyjaciel Jana Pawła II